

Persone 
 Dan Starkey – attore britannico
 David Starkey – storico e presentatore britannico
 Dean Starkey – astista statunitense
 George Starkey – alchimista britannico e statunitense
 James Leslie Starkey – archeologo britannico
 Maureen Cox, anche nota come Maureen Starkey Tigrett – modella britannica
 Ringo Starr, all'anagrafe Richard Starkey – batterista britannico
 Thomas Starkey – teorico politico e umanista britannico
 Zak Starkey – batterista britannico

Altro 
 Starkey – cittadina degli Stati Uniti